Delonge oder DeLonge ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Benno Delonge (1957–2007), deutscher Spieleautor
 Franz Josef Delonge (1927–1988), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (CSU)
 Marco Delonge (* 1966), deutscher Leichtathlet
 Tom DeLonge (* 1975), Gitarrist, Sänger, Songschreiber und Mitbegründer der amerikanischen Punk-Bands blink-182 und Box Car Racer